'98 Live Meltdown е концертен албум на британската хевиметъл група Judas Priest, записан и издаден през 1998 г. Това е първият лайф албум на новия вокал на групата Тим „Рипър“ Оуенс.

Състав 
 Тим „Рипър“ Оуенс – вокали
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара
 Йън Хил – бас
 Скот Травис – барабани

Песни

Източници 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1998 година
Концертни албуми